

Geografia

Italia 
 Porcari – comune in provincia di Lucca
 Porcari – sito archeologico di Atessa in provincia di Chieti

Persone 
 Porcari – cognome di una famiglia nobile romana

 Filippo Porcari – calciatore italiano
 Francesco Porcari – pittore e artista italiano
 Matías Porcari – un calciatore argentino
 Michele Porcari – politico e avvocato italiano
 Luigi Porcari – politico e avvocato italiano
 Saverio Salvatore Porcari – ambasciatore e politico italiano
 Stefano Porcari – nobile e politico romano

Altro 
 Stazione di Porcari – stazione ferroviaria posta sulla linea Firenze-Lucca